Алекса́ндр Комаро́в:
 Комаров, Александр Александрович (1810—1874) — поэт.
 Комаров, Александр Андреевич (род. 1999) — российский борец греко-римского стиля.
 Комаров, Александр Валерьевич (род. 1972) — украинский топ-менеджер, президент компании Киевстар.
 Комаров, Александр Виссарионович (1830—1904) — русский генерал, участник Кавказской войны и Туркестанских походов.
 Комаров, Александр Георгиевич (1923—2013) — советский хоккеист.
 Комаров, Александр Зиновьевич (1793—1857) — русский архитектор.